Selena poate fi:

 Luna
 Selena (mitologie)
 Selena (film)
 Selena Vasilache
 Selena Gomez
 Selena Quintanilla-Pérez
 Selena FM, companie producătoare de materiale de construcții din Polonia
 Selena Bacău, club de fotbal din orașul Bacău, România